Натуральне число 490
 490 рік до нашої ери
 490 рік нашої ери